Ками́лла (урожд. Ками́лла Ро́змари Шанд, ; род. 17 июля 1947, Лондон, Великобритания) — королева-консорт Великобритании с 8 сентября 2022, вторая супруга короля Карла III (с 9 апреля 2005 года, когда тот ещё был наследником престола, известным как принц Уэльский Чарльз).

После свадьбы с Чарльзом Камилла получила все соответствующие титулы, включая титул принцессы Уэльской, однако предпочитала использовать титул герцогини Корнуолльской. С 1973 по 2005 годы была известна как Камилла Паркер-Боулз (), используя фамилию по первому мужу Эндрю Паркер-Боулзу, с которым она развелась в 1995 году.

Биография 
Камилла Розмари Шанд принадлежит по рождению к нетитулованному шотландскому дворянству. Она родилась в 1947 году в семье майора британской армии Брюса Шанда и его жены Розалинд Кьюбитт, старшей дочери Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба. Камилла стала старшим ребёнком. После неё родились Аннабель (1949) и Марк (1951—2014), ставший известным путешественником и писателем.

Камилла была в близких отношениях с принцем Чарльзом ещё в начале 1970-х годов, однако её кандидатура как невесты не устроила королеву Елизавету и принца Филиппа. С 1973 по 2005 годы она была известна как Камилла Паркер-Боулз (, фамилия по первому мужу Эндрю Паркер-Боулзу, с которым она развелась в 1995 году). Отношения с Чарльзом после его брака с Дианой Спенсер в 1980-е годы возобновились, что стало одной из причин крушения союза принца и принцессы Уэльской.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, через 9 и 10 лет соответственно после развода со своими первыми супругами (к тому времени Дианы не было в живых, она погибла в 1997 году; первый муж Камиллы Эндрю ныне здравствует). Церемония бракосочетания Чарльза и Камиллы была лишена пышности и размаха. В феврале 2005 года их брак был зарегистрирован в муниципальном департаменте Виндзора. Королева Елизавета при этом не присутствовала. Примиряющим моментом для отношений в королевской семье явилось церковное благословение, полученное супругами в часовне св. Георга Виндзорского замка от архиепископа Кентерберийского.

Камилла как законная жена принца Чарльза имела все его титулы, которые он получил в качестве наследника британского престола (герцогиня Корнуолльская  — в Англии и Ротсейская  — в Шотландии, и проч.). Кроме того, в браке Камилла являлась принцессой Уэльской, но не пользовалась этим титулом.

У королевы-консорта двое детей от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом — Том Паркер-Боулз (родился в 1974) и Лора Лопес (урождённая Паркер-Боулз) (1978). У Камиллы пятеро внуков: Лола (родилась в октябре 2007) и Фредди (28 февраля 2010) — дети Тома; Элиза (16 января 2008), близнецы Гус и Луис (30 декабря 2009) — дети Лоры.

Камилла занимается благотворительностью и попечительствует , организации помощи вынужденно покинувшим свой дом ShelterBox, приюту , организации , занимающейся правами лошадей, и другим благотворительным организациям.

Титулы и обращения 
 с 9 апреля 2005 по 8 сентября 2022 — Её королевское высочество принцесса Уэльская (не использовался), герцогиня Корнуолльская, графиня Честер;
 в Шотландии — герцогиня Ротсейская (2005—2022);
 с 9 апреля 2021 по 8 сентября 2022 — Ее королевское высочество герцогиня Эдинбургская, графиня Мерионет, баронесса Гринвич;
 с 8 сентября 2022 — Её Величество королева-консорт Великобритании и Северной Ирландии

Когда Чарльз стал королём, Камилла получила титул королевы-консорта, что было подтверждено Королевой Елизаветой II в послании к народу, приуроченном к 70-летию её восшествия на престол.

Награды

В культуре 
 Камилла стала одним из персонажей художественного фильма «Спенсер» (2021), где её сыграла Эмма Дарвол-Смит.
 В историческом телесериале «Корона» роль Камиллы исполнили Эмиральд Феннел (3—4-й сезоны) и Оливия Уильямс (5—6-й сезоны).

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Сайт Британского королевского дома 
 Сайт Принца Уэльского
 

Маунтбеттен-Виндзоры
Герцогини Великобритании
Супруги монархов Великобритании